

Люславиці — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Люславиці — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства